Канет-де-Беренгер (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре. Занимает площадь 3,8 км². Население — 5853 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Archivo Familia Saavedra – Rodrigo (Biblioteca Valenciana)
 Inmobiliaria SGI de Canet d´En Berenguer - www.sgicanet.com

Муниципалитеты Валенсии